«8 миллиметров» () — детективный триллер-Неонуар Джоэла Шумахера 1999 года. Фильм был негативно оценён критиками, однако имел внушительные кассовые сборы.

Сюжет 

Пожилая вдова, у которой недавно умер состоятельный муж, обнаруживает в его потайном сейфе (спрятанном за картиной) бобину с восьмимиллиметровой плёнкой. На плёнке снято, как неизвестный мужчина истязает девушку. Вдова нанимает частного детектива Тома Уэллса для того, чтобы найти девушку с этой плёнки, и тот берётся за дело, однако, предполагая, что всё, запечатлённое на плёнке, не более, чем постановка. Но по мере приближения к разгадке детектив сталкивается с шокирующим открытием.

В ролях 
 Николас Кейдж — Том Уэллс
 Хоакин Феникс — Макс Калифорния
 Петер Стормаре — Дино Велвет
 Энтони Хилд — Дэниэл Лонгдэйл
 Джеймс Гандольфини — Эдди Пул
 Норман Ридус — Уоррен Андерсон
 Эми Мортон — Джанет Мэтьюз
 Кэтрин Кинер — Эмми Уэллс
 Крис Бауэр — Джордж Энтони Хиггинс

Награды 
 1999 — номинация на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля — Джоэл Шумахер.

Примечания 

Фильмы-триллеры Германии
Фильмы-триллеры США
Фильмы Columbia Pictures
Детективные фильмы США
Фильмы о съёмках порнографии
Фильмы США 1999 года
БДСМ в фильмах